Еміліо Едуардо Массера (1925—2010) — аргентинський військовий та політичний діяч.
 Хосе Луїс Массера (1915—2002) — уругвайський революціонер, інженер і математик.